Ana Jiménez Sánchez – ex cestista spagnola
 Carlos Jiménez Sánchez – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Eladio Jiménez Sánchez – ex ciclista su strada spagnolo